

Geografia

Austria 
 Sankt Lambrecht – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Murau

Niemcy 
 Lambrecht (Pfalz) – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim
 Lambrecht (Pfalz) – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim

Inne 
 (2861) Lambrecht – planetoida